Флаг муниципального образования «Севастья́новское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 декабря 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2103.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Севастьяновское сельское поселение представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Севастьяновское сельское поселение в красном, голубом, зелёном и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле с лазоревой (синей, голубой) волнистой оконечностью серебряная скалистая гора, обременённая девятью зелёными ростками елей в два ряда (четыре, пять); поверх неё — стоящая и обернувшаяся прямо серебряная рысь».

Обоснование символики 
Сочетание на флаге голубого, белого и красного цветов (присутствующими на флаге Приозерского района) означает вхождение муниципального образования «Севастьяновское сельское поселение» в состав Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Красный цвет — символ геройства и мужества, олицетворяет боевую и трудовую славу, энергию и т. п. Муниципальное образование и одноимённый посёлок носит имя Героя Советского Союза А. Т. Севастьянова. Другие два посёлка — имена Героев Советского Союза Н. Г. Степаняна — Степанянское и И. Ф. Шушина — Шушино.

Зелёный цвет — символ значительных природных (лесных) ресурсов, угодий.

Белая скалистая гора символизирует наличие в муниципальном образовании «Севастьяновское сельское поселение» скал, сложенных из гранитных валунов и поросших елями, а также большие запасы гранита, строительного камня. В поселении находится интересный геологический памятник природы — Ястребиные горы. Живописно Ястребиное озеро, расположенные на его берегах скалы стали любимым местом проведения тренировок и соревнований спортсменов — альпинистов. Это особо охраняемая природная территория — так называемый «Памятник природы „Озеро Ястребиное — Хаюккалампи“», площадью 629,5 га. На территории поселения — 12 крупных, 6 малых озёр, рек и заливов.

Белый цвет (серебро) символизирует благородство и чистоту помыслов тружеников, благодаря которым рос и развивался посёлок.

Синяя волнистая полоса — символ водных гладей озёр и рек. Синий цвет (лазурь) также символизирует знания и надежду.

Рысь — символ уникальности природы края, а также охраняемый объект местной фауны.

Девять елей — символ 9 населённых пунктов — Берёзово, Богатыри, Гранитное, Заветное, Проточное, Севастьяново, Степанянское, Шушино, Яровое, входящие в состав муниципального образования «Севастьяновское сельское поселение».

Примечания